Capadòcia, regió de l'Àsia Menor
 Capadòcia (província romana)
 Capadòcia a la part del Taure, satrapia de la Pèrsia aquemènida
 Capadòcia a la part del Pont, satrapia de la Pèrsia aquemènida
 Capadocia (sèrie de TV)
 Cappadocia, municipi italià de la província de L'Aquila
 Regne de Capadòcia